Der Einstein-Marathon ist ein Marathon in Ulm und Neu-Ulm, der seit 2005 jährlich im September stattfindet und sich hinsichtlich der Teilnehmerzahlen unter den größten deutschen Marathons und Halbmarathons etabliert hat. Zum Programm gehören auch ein Inlineskating- und ein Handbike-Halbmarathon, sowie ein 10-Kilometer-Lauf und ein 5-Kilometer-Lauf.

Veranstalter und Organisator ist die SUN Sportmanagement GmbH des Ultra-Läufers Bernd Hummel, des Ex-Fußballers Markus Ebner und des Leichtathletik-Trainers Wolfgang Beck. Ausrichter ist der SSV Ulm 1846.

Strecken 
Marathon und Halbmarathon starten auf der Böfinger Straße an der Donauhalle. Auf jährlich wechselnden Strecken gelangen die Läufer zum Ziel auf dem Münsterplatz am Fuße des Ulmer Münsters.

Ebenfalls auf dem Münsterplatz enden der 5-km- und der 10-km-Lauf.

Geschichte 
Die erste Auflage des Einstein-Marathons fand im Einsteinjahr 2005 statt. 

Bei der 10. Auflage im Jahr 2014 fand die Deutsche Sparkassen-Marathon-Meisterschaft im Rahmen des Einstein-Marathons statt.

In der 13. Auflage gelang erstmals in der Geschichte des Einstein-Marathons die Aufstellung eines neuen deutschen Rekords: Alina Reh lief am 17. September 2017 deutschen Halbmarathon-Rekord in der Altersklasse U23.

Die 14. Auflage des Laufs am 23. September 2018 wurde durch den Tod eines Halbmarathonläufers überschattet, der kurz vor dem Ziel aus unbekannten Gründen zusammenbrach.

Die für den 27. September 2020 geplante 16. Auflage wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt und fand als virtueller Lauf statt.

Die 17. Auflage konnte 2021 trotz der Corona-Pandemie mit einem umfangreichen Hygienekonzept stattfinden. Dazu wurde das Streckenkonzept verändert, um die Innenstädte von Ulm und Neu-Ulm zu meiden. Das Ziel war nicht auf dem Münsterplatz, sondern im Ulmer Donaustadion.
Das Ziel im Donaustadion wurde auch für den Einstein-Marathon 2022 beibehalten. Zudem fanden am 25. September 2022 im Rahmen des Einstein-Marathons die Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften statt.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon
 Männer: 2:20:07, Anton Kosmac, 2014
 Frauen: 2:50:39, Giovanna Ricotta, 2014

Halbmarathon
 Männer: 1:05:03, Titus Kipchumba Kosgei, 2009
 Frauen: 1:11:20, Alina Reh, 2017

10 km
 Männer: 31:32, Peter Kotz, 2009
 Frauen: 34:05, Alina Reh, 2018

Teilnehmerzahlen Zieleinlauf

Siegerliste

Marathon

Halbmarathon

10 km

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen
 Liste von Halbmarathonläufen
 German Road Races

Weblinks 
 Offizielle Website
 Eberhard Ostertag: Einstein-Marathon. Wiedersehen macht Freude. In: marathon4you.de, 24. September 2006 (Laufbericht)

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Ulm
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 2005